Rydhave har flere betydninger.

 Rydhave (Vinderup) - tidligere hovedgård nær Vinderup
 Rydhave (Charlottenlund) - villa i Charlottenlund, der i dag fungerer som ambassadørbolig for USA's ambassadør i Danmark
 Rydhave Slots Efterskole – efterskole i Holstebro Kommune